L'arte della guerra –  trattato di strategia militare attribuito al generale cinese Sun Tzu
 L'arte della guerra – trattato storico-politico di Niccolò Machiavelli, pubblicato originariamente con il titolo Dell'arte della guerra
 L'arte della guerra – (The Art of War) film del 2000 diretto da Christian Duguay
 L'arte della guerra 2 – (The Art of War II: Betrayal) film del 2008 diretto da Josef Rusnak
 L'arte della guerra 3 – (The Art of War III: Retribution) film del 2009 diretto da Gerry Lively